Mistrzostwa Świata IBSF 2020 (ang. BMW IBSF Bob & Skeleton World Championships 2020) – 64. zawody o tytuły mistrzów świata w skeletonie i bobslejach, które zostały rozegrane w dniach 21 lutego – 1 marca 2020 roku w niemieckim Altenbergu. Łącznie odbyło się 6 konkurencji:
 zawody kobiet, mężczyzn oraz drużyn mieszanych w skeletonie,
 zawody dwójek kobiet, dwójek oraz czwórek mężczyzn w bobslejach.

W klasyfikacji medalowej mistrzostw zwyciężyła reprezentacja Niemiec, której zawodnicy triumfowali w 5 z 6 konkurencji oraz łącznie zdobyli 11 medali (z 18 możliwych).  Najbardziej utytułowanym zawodnikiem mistrzostw został Niemiec Francesco Friedrich, który zdobył dwa złote medale.

Wybór gospodarza 

Niemiecki Altenberg został wybrany na gospodarza mistrzostw podczas kongresu IBSF w Londynie w 2016 roku. Drugim kandydatem do organizacji imprezy było szwajcarskie Sankt Moritz. Kandydatura szwajcarskiego miasta została jednak wycofana przed głosowaniem, co zapewniło Altenbergowi automatyczną możliwość organizacji zawodów.

Terminarz

Wyniki

Skeleton

Kobiety

Mężczyźni

Drużyny mieszane

Bobsleje

Dwójki kobiet

Dwójki mężczyzn

Czwórki mężczyzn

Tabela medalowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w bobslejach i skeletonie
2020 w Niemczech
2020 w skeletonie
2020 w bobslejach
Bobsleje w Niemczech
Sport w Altenbergu